Гіпо́теза може значити:

 Гіпотеза — наукове припущення.
 Гіпотеза — частина норми права.